Луи Шарль Байон (; ) — английский хоккеист на траве, защитник. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 
Луи Байон родился 5 августа 1881 года в городе Стэнли — столице Фолклендских островов, принадлежавших Великобритании. Его отец Луи Августин Байон эмигрировал на Фолклендские острова в середине XIX века, чтобы заниматься овцеводством, но в 1888 году вместе с семьёй вернулся в Англию.

Байон занимался многими видами спорта, успешно играл в футбол и теннис. В хоккее на траве выступал за «Нортгемптон».

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции защитника, провёл 3 матча, мячей не забивал.

В 1914—1920 годах находился на армейской службе во Франции, продолжал играть в хоккей. Провёл 9 матчей за сборную Англии. Завершил игровую карьеру в 30 лет. Впоследствии работал менеджером британской пивоваренной компании Phipps Northampton. Продолжал играть в футбол даже в 50-летнем возрасте, выступая за «Уандсворт».

Умер 9 сентября 1965 года в британской деревне Бриксворф в Англии.

В 2017 году спортивные реликвии Байона были переданы в музей в Стэнли.

Семья 
С 1910 года был женат на хоккеистке сборной Англии Милдред Изабель Грин (1881—1949). У них родились четверо сыновей и дочь. 

Сыновья Пол (1914—1940) и Марк (1916—1940) погибли в боях на Второй мировой войне. Ричард (1912—2003) и Луи (1911—1991) также участвовали в войне, впоследствии играли в регби. Дочь Милдред (род. 1917) также служила в авиации в годы Второй мировой войны.

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Англии
Футболисты Англии
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве